Лемм () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Лемм, Бурхард Фридрихович (1802—1872) — российский военный астроном-геодезист.
 Лемм, Оскар Эдуардович (1856—1918) — основоположник российской коптологии.
 Лемм, Романо (род. 1984) — швейцарский хоккеист.
 Лемм, Хайнц-Георг (1919—1994) — немецкий офицер пехоты во Второй мировой войне, полковник (с марта 1945), кавалер Рыцарского креста с Дубовыми листьями и Мечами (самый молодой из получивших эти награды и самый молодой полковник вермахта).

См. также 
 Лем
 Лемма (значения)
 Лемми